М-105

 М-105 — советский авиационный двигатель
 М-105 — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.